Аминова — женская форма русской фамилии Аминов. 

 Известные носители 
 Аминова, Алия Мансуровна (род. 1992) — российская башкирская шашистка.
 Аминова, Елена Анатольевна (род. 1949) — советская и российская актриса.
 Аминова, Озод (1933—2009) — таджикская и советская поэтесса.
 Аминова, Хадича (1909—?) — узбекская советская актриса.